Beallsville kan syfta på:

 Beallsville, Ohio
 Beallsville, Pennsylvania